Горан Иванишевић је освојио турнир. У финалу је победио Јевгенија Кафељникова резултатом 3-6, 6-1, 6-3.

Носиоци 

  Јевгениј Кафељников (финалиста)
  '''Горан Иванишевић (победник)
  Џим Куријер (друго коло)
  Седрик Пиолин ''(прво коло)

<li> Алекс Коређа (прво коло)
<li> Маливај Вошингтон (друго коло)
<li> Марк Росе (друго коло)
<li> Карлос Моја (друго коло)

Жреб

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 1996.